Bijela Rudina naseljeno je mjesto u općini Bileća, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene mrežne stranice općine Bileća

Naselja u Republici Srpskoj
Bileća